Beauce (/bos/) puede referirse a diversos lugares :

Francia 
 La región natural de Beauce situada al suroeste de París.
 La comuna de Beaucé (/bose/).

Canadá ( Quebec)
Beauce, región histórica de Chaudière-Appalaches
Beauce, antiguo condado
Beauce-Sartigan, municipio regional de condado
Beauceville, ciudad
Nueva Beauce, municipio regional de condado 
Sainte-Clotilde-de-Beauce, municipio
Saint-Éphrem-de-Beauce, municipio 
Saint-Gédéon-de-Beauce, municipio 
Saint-Georges-de-Beauce, ciudad 
Saint-Joseph-de-Beauce, ciudad 
Sainte-Marie-de-la-Nouvelle-Beauce, ciudad